La rapina del secolo (Six Bridges to Cross) – film statunitense del 1955 diretto da Joseph Pevney
La rapina del secolo (El robo del siglo) – film argentino del 2020 diretto da Ariel Winograd